Tuomilahti kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tuomilahti (vik), Lappland, 
 Tuomilahti (sjö), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar